Dystrykty – jednostki podziału administracyjnego Madagaskaru drugiego rzędu. Wchodzą w skład regionów (faritra) i dzielą się na 1579 gmin (malg. kaominina, fr. communes).

Zobacz też 
 Podział administracyjny Madagaskaru
 Regiony Madagaskaru

Przypisy 

Madagaskar